Gocław (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Włocławski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Gocław (Mazovië), een plaats in het Poolse district Garwoliński, woiwodschap Mazovië